Newbury pode se referir a:

Nome
 Newbury (sobrenome)

Topônimo

Reino Unido
 Newbury (Berkshire)
 Newbury (Kent) 
 Newbury (Somerset) 
 Newbury (Wiltshire)

Canadá
 Newbury (Canadá)

Estados Unidos
 Newbury (Massachusetts)
 Newbury (Nova Hampshire)
 Newbury (Ohio)
 Newbury (Vermont)

Desambiguação